Zhang Miao (1988-), cycliste chinois ;
 Zhang Miao (1991-), pongiste handisport chinoise ;
  (?-195), ministre de la dynastie Han.